Svetovno prvenstvo v biatlonu 1974 je trinajsto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo februarja 1974 v Minsku, Sovjetska zveza, v treh disciplinah za moške. Prvič je potekala tekma v šprintu na 10 km.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1974
1974 v športu
Športne prireditve v Sovjetski zvezi
Šport v Minsku